Mily peut désigner :

Personnalités 
 Mily Balakirev (1837-1910), compositeur russe
 Mily-Meyer (1856-1927), soprano française
 Mily Possoz (1888-1968), artiste portugaise

Toponyme 

 Milý, Tchéquie

Autres 
 Mily, poupée mannequin
 Mily Miss Questions, série télévisée d'animation française

Homonymie